Out and About (Cherish the Ladies), een muziekalbum uit 1993 van Cherish the Ladies
 Out and About (Hank Shizzoe), een muziekalbum uit 2005 van Hank Shizzoe & the Directors
 Out and About, het paard van de Amerikaanse sportster Kerry Millikin
 Out and About!, een voorgestelde titel voor het Britse sportprogramma Grandstand